Михно — фамилия.

Известные носители:
 
 Михно, Николай Михайлович (1907—1975) — гвардии подполковник, командир 46-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского механизированного корпуса 6-й гвардейской танковой армии 3-го Украинского фронта.
 Михно, Пётр Саввич (1867—1938) — учёный, краевед, инициатор и один из основателей Кяхтинского краеведческого музея им. академика В. А. Обручева.
 Михно, Сергей Дмитриевич (1854—1919) — генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны.